Hard to Kill — другий студійний альбом американського репера Gucci Mane, виданий 10 жовтня 2006 р. незалежним лейблом Big Cat Records. Виконавчі продюсери: Big Cat, Mel-Man. Зведення: Джош Батлер. Мастеринг: Родні Міллз на Rodney Mills Masterhouse. Дизайн: DVS.

Список пісень 

 На «Street Niggaz» як семпл використано першу тему аніме-серіалу «Shōjo Kakumei Utena».

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Gucci Mane
Англомовні музичні альбоми